Annelie est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Annelie Ehrhardt (née en 1950), athlète sprinteuse est-allemande
Annelie Botes (née en 1957), écrivaine sud-africaine
 (née en 1953), femme politique suédoise
, femme politique sud-africaine
 (née en 1986), joueuse sud-africaine de cricket
 (née en 1981), athlète et aventurière suédoise 
Annelies Verlinden (née en 1978), femme politique belge
Annelie Wilder, réalisatrice et productrice américaine
Pour les articles sur les porteurs de ce prénom, voir : .

Autres 
 , film sorti en 2012

Voir aussi

Homonymie de prénom